Frederik af Hessen-Kassel kan henvise til

 Frederik 1. af Hessen-Kassel, også Frederik 1. af Sverige, svensk konge
 Frederik 2. af Hessen-Kassel, (1720-1785) landgreve af Hessen-Kassel fra 1760 til 1785
 Frederik af Hessen-Kassel (1747-1837), titulær landgreve og dansk (senere hollandsk) general
 Frederik af Hessen-Kassel (1771-1845), dansk fyrstelig, general og statholder i hertugdømmerne
 Frederik af Hessen-Kassel (1820-1884), tronarving til Danmark og Hessen-Kassel